Isandrus är ett släkte av insekter. Isandrus ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Isandrus